Hemistylus är ett släkte av nässelväxter. Hemistylus ingår i familjen nässelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nässelväxter
Hemistylus